Bosta, une commune hongroise du comitat de Baranya.
 Bosta l'autobus, un film libanais réalisé par Philippe Aractingi et sorti en 2005.